San Donato (Orbetello), plaats in de Italiaanse gemeente Orbetello
 San Donato (Santa Maria a Monte), plaats in de Italiaanse gemeente Santa Maria a Monte
 San Donato (metrostation), een metrostation in de Italiaanse stad Milaan 
 San Donato di Lecce, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce, regio Apulië
 San Donato di Ninea, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza, regio Calabrië
 San Donato in Collina, een frazione in de gemeente Rignano sull'Arno, metropolitane stad Florence (v/h provincie)
 San Donato in Poggio, een plaats in de Italiaanse gemeente Tavarnelle Val di Pesa
 San Donato Milanese, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan, regio Lombardije 
 San Donato Val di Comino, een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone, regio Latium

Zie ook
 Donato
 Donatus